Melikow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Tarielowitsch Loris-Melikow (1824–1888), russischer General, Innenminister und Chef der Geheimpolizei.
 Wladimir Arsenewitsch Melikow (1897–1946), sowjetischer Generalmajor, Leiter der Abteilung für Militärgeschichte der Akademie des Generalstabs der Roten Armee
 Sergei Alimowitsch Melikow (* 1965), russischer Politiker und Offizier, Präsident der Republik Dagestan

Siehe auch:
 Məlikov